Авеланж может означать:

 Авеланж, Жоао (1916—2016) — 7-й президент ФИФА.
 Авланж — коммуна в Бельгии.
 Авланж — коммуна во Франции.